Stälin oder Staelin ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Friedrich von Stälin (1805–1873), württembergischer Historiker und Bibliothekar 
 Gustav Staelin (1845–1894), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Julius Staelin (1837–1889), württembergischer Fabrikant und Mitglied des Reichstags
 Paul Friedrich von Stälin (1840–1909), württembergischer Historiker und Archivar

Siehe auch:
 Stählin
 Stehlin